Коби:
 Коби — село в Україні, Новосанжарському районі Полтавської області
 Коби — сполучник у реченні або вживається у значенні частки

Див. також 
 Коба (значення)
 Кобищани